Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 16 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Inés Gorrochategui, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Langrová et Radka Zrubáková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Paris
Tennis en France en 1991
Tennis en septembre 1991